Une jambe de bois est une prothèse en bois adaptée au genou, pour remplacer une jambe amputée. On parlait aussi de  ou de .

Histoire militaire 
 Opération Jambe de bois est le nom de code donné au raid de l'armée de l'air israélienne le  contre le quartier-général de l'OLP à Hammam Chott.
 Un cimetière et une place portent ce nom à Hammam Chott (Tunisie) en souvenir de cette action.

Œuvres 
 La Jambe de bois (Friedland) est une chanson de Serge Gainsbourg de 1959.

Personnes 
 François Le Clerc ou Francis Le Clerc (- 1563), aussi connu sous le nom de « Jambe de bois », est un corsaire et pirate français.
 Cornelis Corneliszoon Jol (1597 - 1641), surnommé « El Pirata », ou encore « Jambe de bois », est un amiral de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales.
 Nicolas Gargot de La Rochette (1619 - 1664), dit « Jambe-de-Bois », est un officier de marine et administrateur colonial français.
 Simon Duplay (1774 - 1827), dit « Duplay à la Jambe de bois » est un révolutionnaire français qui aurait été le secrétaire intime de Robespierre.
 Pierre Yriex Daumesnil (1776 - 1832), surnommé « La Jambe de bois », est un général français lors du Premier Empire et de la Restauration.
 Jean-Joseph Charlier (1794 - 1886), dit « Jambe de Bois » ou encore « Charlier Jambe de Bois », participe aux combats de  pendant la révolution belge.
 Peg Leg Joe (en français « Joe à la jambe de bois ») est un personnage à l'existence discutable qui aurait libéré les esclaves grâce au chemin de fer clandestin.